

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Potok Wielki – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki 
 Potok Wielki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów

Inne 
 Potok Wielki – gmina wiejska
 Potok Wielki – wieś na Ukrainie

Zobacz też  
 Kolonia Potok Wielki
 Potok, Potok Mały